Hayrhan kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Hayrhan Uula, berg, Dornod, 
 Hayrhan (distrikt i Mongoliet), Archangaj, 

Robotskapade Mongolietförgreningar